Блабырхуа:
 Блабырхуа — село в Закавказье
 Блабырхуа — платформа Абхазской железной дороги